Мария Комнина () — имя нескольких представительниц византийской императорской династии Комнинов.

 Мария Комнина (1085—1153) — жена севастократора Никифора Катакалона Евфорбена. Дочь императора Алексея I Комнина.
 Мария Комнина (1106—1146/1147) — жена Иоанна Далассина (кесаря Жана Роже). Дочь императора Иоанна II Комнина.
 внучки императора Иоанна II Комнина:
 Мария Комнина (Порфирородная) (1152—1182) — жена Ренье Монферратского (сына Вильгельма V Старого, маркграфа Монферрата). Дочь императора Мануила I Комнина
 Мария Комнина (ум. 1183) — жена правителя Сицилии Алексея Аксуха. Дочь Алексея Комнина (сына и соправителя императора Иоанна II Комнина)
 Мария Комнина (королева Венгрии) (1144—1190) — жена Иштвана IV. Дочь севастократора Исаака Комнина (сына императора Иоанна II Комнина).
 Мария Комнина (королева Иерусалима) (ок. 1150—1208/17) — жена иерусалимского короля Амори I и рыцаря Балиана II Ибелина. Дочь кипрского дука Иоанна Дуки Комнина (внука императора Иоанна II Комнина).
 Мария (Великая) Комнина Трапезундская (ум. 1439) — третья жена императора Иоанна VIII Палеолога. Дочь императора Трапезунда Алексея IV Великого Комнина.